Александр Серебровский:
 Серебровский, Александр Павлович (1884—1938) — революционер, организатор промышленности, экономист и ученый
 Серебровский, Александр Сергеевич (1892—1948) — русский и советский генетик